Ламбае́ке ():

 Ламбаеке (долина) — природная долина в Южной Америке, на побережье Тихого океана, между Андами и океаном, на территории Перу.
 Ламбаеке (город) — город в Перу, в регионе Ламбаеке ()
 Ламбаеке (регион) — регион (бывший департамент) на северо-западном побережье Перу
 Ламбаеке — то же, что Сиканская культура